В одиночному розряді тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Генрієта Надьова здобула титул, у фіналі перемігши Іву Майолі 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Сільвія Талая (2-ге коло)
 Єлена Докич (2-ге коло)
 Тамарін Танасугарн (півфінал)
 Анна Кремер (1-ше коло)

 Тетяна Панова (півфінал)
 Оса Свенссон (2-ге коло)
 Анастасія Мискіна (1-ше коло)
 Сільвія Плішке (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic